Csehország
 Bžany, település a Teplicei járásban
 Szlovákia
 Bodzás (szlovákul Bžany), település az Eperjesi kerület Sztropkói járásában